Les Tall Ships' Races sont des courses internationales de voiliers écoles et vieux gréements, voici quelques résultats des différentes courses :

Tall Ships Races 2013

Tall Ships Regatta 2013

Tall Ships Races 2015

Tall Ships Races 2016

Tall Ships Races 2017

Far East Tall Ships Regatta 2018

Tall Ships Regatta 2018

Tall Ships Races 2018

Tall Ships Regatta 2019

Trophées spéciaux par séries

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Tall Ships' Races
 Liste des navires inscrits aux Tall ships' races
 Sail Training International
 Fêtes maritimes
 Vieux gréements
 :Catégorie:Rassemblement maritime

Liens externes 
 Site officiel :  Sail Training International 
 Site d'information pour naviguer sur les navires des courses (site officiel) : https://www.sailonboard.com
 Les Amis des Grands Voiliers - Sail Training Association France
 Archives des courses : https://sailtraininginternational.org/events/past-events/
 STI : Résultats des Tall Ships' Races
 Résultats d'anciennes éditions

Tall Ship's Race
Course au large
Nautisme